Vedsted kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vedsted (Haderslev Kommune) – by i Vedsted Sogn (Haderslev Kommune)
 Vedsted (Jammerbugt Kommune) – bebyggelse, ejerlav i Vedsted Sogn (Jammerbugt Kommune)
Se også:
 Vester Vedsted – by i Esbjerg Kommune
 Øster Vedsted – by i Esbjerg Kommune